An der Frauenkirche 16 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 An der Frauenkirche 16 (Dresden), geborgene Bauteile eines barocken Bürgerhauses in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Inneren Altstadt #Geborgene Bauteile eines barocken Bürgerhauses, An der Frauenkirche 16
 Frauenkirche (Görlitz)

Siehe auch:
 An der Frauenkirche